Savigneux kan syfta på:
 Savigneux, Ain
 Savigneux, Loire